GT eller gt kan syfta på:

 GT – en kvällstidning som ges ut i Västsverige, se Göteborgs-Tidningen
 GT - en morgontidning på Gotland, se Gotlands Tidningar.
 GT – judendomens heliga skrift, se Gamla testamentet
 gamma-GT – ett enzym vars halt ökar vid många leversjukdomar, se Gamma-glutamyltransferas
 GT – en italiensk term för en speciell typ av bil, se Gran turismo
 GT – ett racingspel till Sony Playstation-konsoler, se Gran Turismo (spelserie) och Gran Turismo (spel)
 GT – en forskningsmetod inom medicinsk sociologi, se Grundad teori
 GT – en popgrupp från Halmstad och Harplinge i Sverige, se Gyllene Tider
 .gt – nationell toppdomän för Guatemala
 G&T - traditionell long drink, se Gin och tonic